

Geografia 
 La Romana (Espanha) — município da Comunidade Valenciana
 La Romana (província) — da República Dominicana
 La Romana (cidade) — cidade da República Dominicana

Desportos
 La Romana Volleyball Club — clube da República Dominicana

Desambiguações de topônimos